Amerikai Egyesült Államok
 Cherry Grove (Indiana)
 Cherry Grove (Minnesota)
 Cherry Grove (New York)
 Cherry Grove (Nyugat-Virginia)
 Cherry Grove (Ohio)
 Cherry Grove (Oregon)
 Cherry Grove (Washington)

 Kanada
 Cherry Grove (Alberta)